Oskar Osala (né le  à Vaasa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Sport Vaasa, il commence sa carrière en senior en 2004 dans la Mestis. Il est choisi en seizième position lors de la sélection européenne 2005 de la Ligue canadienne de hockey par les IceDogs de Mississauga. Il part alors en Amérique du Nord en  et évolue deux saisons dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2006 par les Capitals de Washington en  en 
. Il passe professionnel en 2007 avec les Espoo Blues. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Bruins de Boston. Il remporte la Coupe Calder 2009 avec les Bears de Hershey. Le , les Capitals l'envoient avec Brian Pothier aux Hurricanes de la Caroline en retour de Joe Corvo. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || Sport Vaasa || Mestis ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2004-2005 || Sport Vaasa || Mestis ||21 ||1 ||4 ||5 ||6 ||7 ||0 ||0 ||0 ||6  
|- 
|2005-2006 || IceDogs de Mississauga || LHO ||68 ||17 ||26 ||43 ||86 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || IceDogs de Mississauga || LHO ||54 ||22 ||22 ||44 ||81 ||5 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2006-2007 || Suomi U20 || Mestis ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga ||53 ||18 ||17 ||35 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2008-2009 || Bears de Hershey || LAH ||75 ||23 ||14 ||37 ||47 ||22 ||6 ||4 ||10 ||17
|-
|2008-2009 || Capitals de Washington || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Bears de Hershey || LAH || 53|| 15|| 14|| 29|| 57|| || || || ||
|-
|2009-2010|| River Rats d'Albany || LAH || 16|| 10|| 3|| 13|| 11|| 8|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2009-2010 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Checkers de Charlotte || LAH || 59|| 13|| 29|| 42|| 55|| 15|| 3|| 2|| 5|| 29
|-
| 2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 41|| 12|| 7|| 19|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 44|| 15|| 11|| 26|| 52|| 4|| 0|| 1|| 1|| 17
|-
|2013-2014|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 33|| 5|| 12|| 17|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014||Metallourg Magnitogorsk || KHL || 19|| 5|| 5|| 10|| 31|| 21|| 0|| 6|| 6|| 43
|-
| 2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 55|| 11|| 15|| 16|| 85|| 10|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 60|| 12|| 15|| 27|| 76|| 11|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2016-2017|| Metallourg Magnitogorsk || KHL ||60 ||14 ||14 ||28 ||53 ||18 ||6 ||1 ||7 ||29   
|-
| 2017-2018|| Metallourg Magnitogorsk || KHL ||55 ||14 ||9 ||23 ||90 ||11 ||3 ||3 ||6 ||5  
|-
|2018-2019 || Kärpät Oulu || SM-liiga ||29 ||15 ||7 ||22 ||24 ||13 ||2 ||1 ||3 ||45  

| 3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en décembre 1987
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des IceDogs de Mississauga
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Naissance à Vaasa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion de la Coupe Gagarine
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama